Let Down – singolo dei Radiohead del 1997
 Let Down – singolo dei Dead by Sunrise del 2009
 Let Down – singolo di Paris Jackson del 2020